Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Bedford (ville)

Beloeil

Béthanie

Bolton-Ouest

Brigham

Brome

Calixa-Lavallée

Carignan

Chambly

Châteauguay

Elgin

Farnham

Frelighsburg

Godmanchester

Havelock

Hemmingford (municipalité de canton)

Hemmingford (municipalité de village)

Hinchinbrooke

Huntingdon

La Prairie

La Présentation

Lac-Brome

Mont-Saint-Grégoire

Mont-Saint-Hilaire

Notre-Dame-de-Stanbridge

Ormstown

Pointe-des-Cascades

Richelieu

Rigaud

Rougemont

Roxton

Roxton Falls

Saint-Armand

Saint-Barnabé-Sud

Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Bernard-de-Michaudville

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Césaire

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Chrysostome

Saint-Clet

Saint-Dominique

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Joachim-de-Shefford

Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Louis

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Mathieu

Saint-Paul-d'Abbotsford

Saint-Roch-de-Richelieu

Saint-Simon

Saint-Télesphore

Saint-Théodore-d'Acton

Saint-Urbain-Premier

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Sainte-Anne-de-Sorel

Sainte-Christine

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Martine

Sainte-Sabine

Sainte-Victoire-de-Sorel

Shefford

Stanbridge East

Très-Saint-Sacrement

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat